Гэллимор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гэллимор, Байрон — американский музыкальный продюсер.
 Гэллимор, Стэнли (1910—1994) — английский футболист, нападающий.